Элизабет Глидл (, род. 5 декабря 1988 года, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская метательница копья, участница двух Олимпиад (2012, 2016), чемпионка Панамериканских игр 2015, обладательница национального рекорда.

Биография и карьера 
Родители — Дэн и Соня Глидл. Играла в софтбол в школьной команде «Ванкувер Уайлдкэтс». Впервые попробовала метнуть копьё во время учёбы в 8 классе средней школы Китсилано. Профессионально начала заниматься им в 2004 году. В 2013 году окончила Университет Британской Колумбии, получив степень бакалавра в кинезиологии.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2005 году на чемпионате мира среди юношей в Марракеше, где заняла пятое место. Из-за травмы спины пропустила сезон 2013 года. В 2014 году стала бронзовым призёром Континентального кубка IAAF.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Метатели копья Канады
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Выпускники Университета Британской Колумбии
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года